

События 
 Баски снова разбили франков в Ронсевальском ущелье.
 Примерно этого года Иньиго Ариста взбунтовался против франков и образовал королевство Наварра с центром в Памплоне.

Родились 
 Евфимий Солунский, иеродиакон, аскет.
 Ибн Маджа, исламский богослов, хадисовед.
 Натхамуни, первый учитель (ачарья) вайшнавизма

Скончались 
 Абу Убайда, арабский грамматист и языковед.
 Адалард (герцог Сполето).
 Давуд аз-Захири, известный мусульманский улем, факих, муджтахид.
 Император Хэйдзэй, 51-й император Японии.
 Манир, епископ шотландский.
 Мауринг, граф Брешиа.
 Му-цзун (династия Тан), 15-й император династии Тан.
 Никита Мидикийский, христианский святой, преподобный.
 Пасхалий I, Папа Римский.
 Суппо I, граф Брешиа, Пармы, Пьяченцы, Модены и Бергамо.
 Хань Юй, китайский философ, историк, писатель, поэт, каллиграф.
 Чин-дэ-хан, каган Уйгурского каганата.
 Энгус Клоненахский, игумен Клоненахский, епископ, преподобный, святой Римско-католической церкви.

См. также